Schlangeninsel steht für:

 Schlangeninsel, ukrainische Insel
 Sweti Toma (Insel), bulgarische Insel 
 Golem Grad, mazedonische Insel 
 Queimada Grande, brasilianische Insel 
 Blumeninsel (Wörthersee), österreichische Insel

Siehe auch:
 Snake Island